Frutero negro puede referirse a: 

 Frutero negro: el nombre popular de la especie de ave Loriotus luctuosus en Venezuela; o
 Frutero negro: el nombre popular de la especie de ave Tachyphonus rufus en Argentina, Paraguay y Uruguay; o
 Frutero negro: el nombre popular de la especie de ave Querula purpurata en Colombia.